Cardo – nome comune di varie piante della famiglia Asteraceae, tra cui Carduus e Cynara cardunculus
Cardo – pianta araldica
Cardo – strada principale in direzione nord-sud dell'accampamento romano (o anche città) e che incrociava perpendicolarmente il decumano
 Cardo – strumento con cui si effettua la cardatura della lana
 Cardo – involucro spinoso che contiene le castagne

Altri progetti